Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  'Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвёртый раунд)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Иван Любичич (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Третий раунд)
  Андре Агасси (Третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Николас Кифер (Второй раунд)
  Джеймс Блейк (Финал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)

<li>  Томми Робредо (Третий раунд)
<li>  Робби Джинепри (Второй раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
<li>  Себастьян Грожан (Четвёртый раунд)
<li>  Марио Анчич (Четвёртый раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Четвертьфинал)
<li>  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
<li>  Игорь Андреев (Четвертьфинал)
<li>  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
<li>  Томми Хаас (Четвёртый раунд)
<li>  Гаэль Монфис (Третий раунд)
<li>  Карлос Мойя (Второй раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
<li>  Оливье Рохус (Третий раунд)
<li>  Филиппо Воландри (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Pacific Life Open 2006